Wilbur je mužské rodné jméno i příjmení.

příjmení
 George P. Wilbur (* 1941), herec a kaskadér

rodné jméno
 Wilbur Cobb (1929–2020), americký jazzový bubeník
 Wilbur Ross (* 1937), americký investor, 39. ministr obchodu USA
 Wilbur Smith (1933–2021), jihoafrický romanopisec
 Wilbur Soot (* 1996), anglický YouTuber, Twitch streamer a hudebník
 Wilbur Wright (1867–1912), jeden z bratrské dvojice tvůrců prvního letadla těžšího vzduchu

ve fikci
 prasátko Wilbur – hlavní postava knížky Šarlotina pavučinka od E. B. Whitea
 Wilbur T. Huggins – ředitel základní školy v seriálu Hlasiťákovi
 albatros Wilbur – postava Disneyho filmu Záchranáři u protinožců
 Wilbur the Wildcat – sportovní maskot University of Arizona
 Wilbur Wonka – dentista, otec Willyho Wonky ve filmu Karlík a továrna na čokoládu

Rozcestníky - příjmení